Низаминский район

 Низаминский район — район города Баку
 Низаминский район — бывший район города Кировабада, существовавший в 1939—1956 годах